Leithold bezeichnet:

 Arno Leithold (1872–1937), sächsischer Politiker (DNVP)
 Hermann Leithold (1840–1905), sächsischer Politiker
 Johann Gottlob Leitholdt, sächsischer Landtagsabgeordneter
 Norbert Leithold (* 1957), deutscher Schriftsteller und Filmregisseur